John Brown eller Johnny Brown kan henvise til:

Akademikere 
 John Macmillan Brown (1845–1935), skotsk-New Zealandsk akademiker, administrator og forkæmper for uddannelse til kvinder
 John Lott Brown (1924–2011), universitetsadministrator og professor
 John Campbell Brown (1947–2019), skotsk astronom og professor
 John H. Brown (akademiker) (født 1948), amerikansk akademiker med speciale indenfor offentligt diplomati

Læger 
 John Brown (1735–1788), skotsk læge, der var fortaler for idéen om at sygdomme blev forårsaget af enten for voldsom eller for lidt stimulering
 John Brown (1810–1882), skotsk læge og essayist
 John Browne (anatom) (1642–1702), britisk anatom og kirurg
 John Ronald Brown (1922–2010), ulicenseret amerikansk kønsskifteoperationskirurg

Underholdning 
 John Brown (skuespiller) (1904–1957), engelsk radio- og filmskuespiller
 Johnny Brown (skuespiller) (født 1937), amerikansk skuespiller og sanger
 John Moulder-Brown (født 1953), britisk skuespiller
 John Brown, rapper og deltager på Ego Trip's The (White) Rapper Show

Militær 
 John Brown (britisk hærofficer) (døde 1762), general i den britiske hær
 John Brown af Pittsfield (1744–1780), amerikansk officer under den Amerikanske Revolution
 John Brown (sømand) (1826–1883), amerikansk sømand og modtager af Civil War Medal of Honor
 John Harties Brown (1834–1905), canadisk soldat, der kæmpede i den amerikanske borgerkrig
 John Brown (Medal of Honor) (1838–?), amerikansk sømand, der modtog Medal of Honor i fredstid
 John H. Brown (Medal of Honor) (1842–1898), amerikansk soldat og modtager af Civil War Medal of Honor
 John Brown Jr. (Navajo) (1921–2009), amerikansk Navajo-kodetaler under anden verdenskrig
 John Brown (britisk soldat) (døde 1964), britisk spion og krigsfange under anden verdenskrig
 John M. Brown III, generalløjtnant i den amerikanske hær
 John S. Brown, brigadegeneral i den amerikanske hær; ledende historiker ved United States Army Center of Military History

Politik

Australien 
 John Brown (New South Wales-politiker) (1821–1896), medlem af New South Wales' lovgivende forsamling, 1880–1882
 John Alexander Voules Brown (1852–1945), medlem af Sout Australias lovgivende forsamling
 John Brown (Queensland-politiker) (1881–1949), smed og medlem af Queenslands lovgivende forsamling
 John Brown (tasmansk politiker) (1886–1974), medlem af Tasmaniens lovgivende forsamling, 1948
 John Brown (australsk politiker) (født 1931), valgt til Australiens Repræsentanternes Hus, 1977–1990

Canada 
 John Brown (Øvre Canada-politiker) (1791–1842)
 John Lothrop Brown (1815–1887), politisk figur i Nova Scotia,
 John Brown (Richmond Hill-politiker), aktiv i 1870'erne og 1880'erne
 John Brown (canadisk politiker) (1841–1905), parlamentsmedlem
 John Cameron Brown (1843–?), politisk figur i New Brunswick
 John Cunningham Brown (1844–1929), irskfødt politisk figur i British Columbia
 John Brown (Ontario-MPP) (1849–1924), medlem af Ontarios forsamling og borgmester for Stratford, Ontario
 John Robert Brown (British Columbia-politiker) (1862–1947)
 John Livingstone Brown (1867–1953)
 John G. Brown (1900–1958), politiker fra Ontario
 John Clemence Gordon Brown, tidligere diplomat
 John L. Brown (Ontario-politiker) (1921/22–2004)

New Zealand 
 John Evans Brown (1827–1895), Canterbury-politiker

Storbritannien 
 John Brown (Wales) (døde ca. 1654), parlamentsmedlem
 John Wesley Brown (1873–1944), parlamentsmedlem for Middlesbrough East

USA 
 John Brown (Rhode Island) (1736–1803), kongresmedlem og medstifter af Brown University
 John Brown (North Carolina) (1738–1812), pionér og statsmand
 John Brown (Kentucky) (1757–1837), kongresmedlem og senator; medlem af Kontinentalkongressen fra Virginia
 John Brown (Maryland) (1760–1815), kongresmedlem
 John Brown (Pennsylvania) (1772–1845), kongresmedlem
 John Brown (Texas politician) (1786–1852), parlamentsformand for delstaten Texas' Repræsentanternes Hus
 John W. Brown (New York) (1796–1875), kongresmedlem
 John Brown (Cherokee-høvding)
 John Henry Brown (1820–1895), texansk politiker, præsiderede over Texas' erklæring om at forlade Unionen
 John C. Brown (1827–1889), sydstatsgeneral, guvernør for Tennessee
 John Y. Brown (født 1835) (1835–1904), guvernør og kongresmedlem for Kentucky
 John Brewer Brown (1836–1898), kongresmedlem for Maryland
 John Robert Brown (Virginia) (1842–1927), kongresmedlem
 John Brown (Seminole-høvding) (1842–1919), sydstatsofficer
 John C. Brown (Ohio) (1844–1900)
 John T. Brown (1876–1951), viceguvernør for Ohio
 John Y. Brown Sr. (1900–1985), kongresmedlem for Kentucky
 John William Brown (1913–1993), guvernør for Ohio
 John Brown Jr. (Navajo) (1921–2009), medlem af Navajo-stammerådet
 John Y. Brown Jr. (født 1933), guvernør for Kentucky
 John Young Brown III (født 1963), statssekretær for Kentucky

Religion 
 John Brown af Priesthill (1627–1685), skotsk protestantisk martyr
 John Brown (essayist) (1715–1766), engelsk gejstlig
 John Brown af Haddington (1722–1787), skorsk gejstlig og Bibelkommentator
 John Brown (St Mary's, Leicester) (døde 1845), britisk evangelisk prædikant
 John Brown (Secession Church) (1784–1858), skotsk gejstlig og forfatter
 John Newton Brown (1803–1868), baptistprædikant og udgiver
 John M. Brown (1817–1852), biskop i den afrikanske metodist-biskopkirke
 John Brown (mormonsk pioner) (1820–1897)
 John Brown (forfatter) (1830–1922), pastor for Bunyan's Chapel og forfatter af mange værker om teologi og kirkehistorie
 John Henry Hobart Brown (1831–1888), biskop af Fond du Lac
 John Brown (moderator) (1850–1919), skotsk gejstlig, der var moderator for Church of Scotland's Generalforsamling
 John J. Brown, amerikansk romersk-katolsk præst og underviser
 John E. Brown (1879–1957), amerikansk evangelist, grundlægger af John Brown University
 John Brown (biskop) (1931–2011), anglikansk biskop

Andre 
 John Brown (abolitionist) (1800-1859) − den første hvide amerikanske abolitionist
 John Brown (handelsmand) (1723-1808) − en dansk grosserer, skibsreder og godsejer
 John Brown (brygger) (1795–1890), engelsk brygger
 John Brown (geograf) (1797–1861), engelsk geograf
 John Carter Brown (1797–1874), bogsamler